870 steht für:
 das Jahr 870
 Nash 870, US-Automobil
 Steyr 870, österreichisches Traktormodell 
 U 870, deutsches U-Boot 

Siehe auch: